Landskron kan syfta på följande platser:

Polen 

 Smolanka (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat bartoszycki,

Tjeckien 

 Lanškroun, ort, Pardubice, Okres Ústí nad Orlicí, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar